IX Чемпионат СССР по русским шашкам прошел с 26 декабря 1946 по 20 января 1947 года в Ленинграде. За титул чемпиона проводился дополнительный матч с 26 мая по 10 июня 1947 года между Исером Куперманом и Маратом Коганом. Победу одержал Исер Куперман со счётом 7,5—5,5 (+2=11)

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Примечания 

Соревнования по русским шашкам в Санкт-Петербурге
1946 год в шашках
1947 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
1947 год в Санкт-Петербурге
1946 год в Санкт-Петербурге